

Ім'я Джуліан 
Джуліан () — англійське чоловіче ім'я латинського походження, присвійний прикметник  — юліанський до   — Юлій. Аналогічне до українського ім'я — Юліан.

Відомі особи з ім'ям Джуліан 
 Джуліан Барнс (1946) — сучасний англійський письменник, який у 2011 році отримав Букерівську премію за роман «Відчуття закінчення».

Топоніми Джуліан

Джуліан — селище, штат Небраска
 Джуліан — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Джуліан — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Особові імена
Чоловічі імена грецького походження